22-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин проходил с 21 по 28 июля 2019 года в Тунисе (Тунис) с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Туниса.

Команды-участницы 
Алжир, Ботсвана, Бурунди, Египет, ДР Конго, Республика Конго, Камерун, Марокко, Тунис, Чад.

Система проведения чемпионата 
10 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф. Победители полуфинальных пар вышли в финал и разыграли первенство, проигравшие — бронзовые медали. Итоговые 5—8-е места по той же системе разыграли команды, занявшие в группах 3—4 места.

Предварительный этап

Группа А 

 21 июля: ДР Конго — Ботсвана 3:0 (25:11, 25:18, 25:14); Тунис — Чад 3:0 (25:15, 25:11, 25:11).
 22 июля: Алжир — ДР Конго 3:0 (25:16, 25:19, 25:19); Тунис — Ботсвана 3:0 (25:14, 26:24, 25:6).
 23 июля: Чад — Ботсвана 3:2 (22:25, 25:20, 21:25, 25:18, 15:8); Тунис — Алжир 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).
 24 июля: Алжир — Чад 3:0 (25:14, 25:14, 25:13); Тунис — ДР Конго 3:0 (25:17, 25:14, 25:14).
 25 июля: ДР Конго — Чад 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 27:25); Алжир — Ботсвана 3:0 (25:20, 25:13, 25:11).

Группа В 

 21 июля: Камерун — Республика Конго 3:0 (25:21, 25:23, 25:20); Египет — Марокко 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 30:28).
 22 июля: Республика Конго — Марокко 3:1 (23:25, 27:25, 25:20, 30:28); Египет — Бурунди 3:0 (25:16, 25:13, 25:13).
 23 июля: Марокко — Бурунди 3:1 (25:27, 25:11, 25:11, 25:12); Камерун — Египет 3:0 (25:18, 25:13, 25:19).
 24 июля: Камерун — Бурунди 3:0 (25:13, 25:21, 25:20); Египет — Республика Конго 3:0 (25:21, 27:25, 25:22).
 25 июля: Республика Конго — Бурунди 3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:22); Камерун — Марокко 3:0 (25:16, 25:23, 25:23).

Матч за 9-е место 
26 июля
 Бурунди — Ботсвана 3:0 (25:16, 25:18, 25:18).

Плей-офф за 5—8 места

Полуфинал 
26 июля
 Республика Конго — Чад 3:0 (25:22, 26:24, 25:19).
 Марокко — ДР Конго 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 25:22).

Матч за 7-е место 
28 июля
 Чад — ДР Конго 3:0 (отказ ДР Конго).

Матч за 5-е место 
28 июля
 Марокко — Республика Конго 3:2 (25:23, 22:25, 20:25, 25:18, 15:9).

Плей-офф за 1—4 места

Полуфинал 
26 июля
 Камерун — Алжир 3:0 (25:22, 25:22, 25:21).
 Тунис — Египет 3:1 (18:25, 25:20, 25:18, 25:17).

Матч за 3-е место 
28 июля
 Алжир — Египет 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:20).

Финал 
28 июля
 Тунис — Камерун 3:2 (23:25, 25:20, 26:24, 21:25, 15:13).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Тунис: Айман Редиси, Мохамед Али Бен Отман Милади, Эльес Карамосли, Хамза Нагга, Исмаил Моалла, Халед Бен Слиман, Шокри Жуини, Саддам Хмисси, Хосни Карамосли, Айман Каруи, Салим Мбарки, Хайкель Жерби, Мохамед Айеш, Али Бонги. Тренер — Антонио Джакоббе.
 
  Камерун: Жорж Кари Адеке, Ахмад Аваль Мбутнгам, Жозеф Кофане Бойомо, Сэм Долегомбай, Шарль Энгохи, Седрик Битуна, Дидье Сали Иле, Сирилл Онголо Майям, Натан Вунембайна, Иван Коди Битжаа, Ален Фосси Камто, Элье Бадаве Джакоде, Нельсон Джам. Тренер — Маям Рениоф.

  Алжир: Ильяс Ашур, Софиан Буюсеф, Ахмер-Амир Кербуа, Ясин Хакми, Мохамед-Амин Умсаад, Айюб Деккиш, Буджемаа Иккан, Мохамед Шикхи, Туфик Махджуби, Закария Аид, Мохамед-Уалид Абиадья, Ислам Ульд Шерхали, Билал Суалем, Суфиан Хосни. Тренер — Рауль Диаго Издуиэрдо.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Хамза Нагга
 Лучший нападающий:  Иван Коди Битжаа
 Лучший блокирующий:  Салим Мбарки
 Лучший на подаче:  Дидье Сали Иле
 Лучший на приёме:  Исмаил Моалла
 Лучший связующий:  Ахмад Аваль Мбутнгам
 Лучший либеро:  Ильяс Ашур

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2019 год в волейболе
Июль 2019 года
Чемпионаты Африки в Тунисе
Спорт в Тунисе в 2019 году
Волейбол в Тунисе
Чемпионаты Африки в 2019 году